

Ludzie noszący nazwisko Simón Bolívar 
 Simón Bolívar (1783– 1830) – wenezuelski polityk, prezydent
 Simon Bolivar Buckner (1823-1914) – generał Armii Stanów Skonfederowanych podczas wojny secesyjnej
 Simon Bolivar Buckner Jr. (1886-1945) – amerykański generał z okresu II wojny światowej

Geografia 
 Simón Bolívar – miasto w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Simón Bolívar – kanton w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Simón Bolívar – szczyt w masywie Sierra Nevada de Santa Marta, w północnej Kolumbii, wysokość 5775 m n.p.m.

 Simón Bolívar – dystrykt w Peru, w prowincji Pasco

Sport 
 Estadio Libertador Simón Bolivar – wielofunkcyjny stadion w La Paz, w Boliwii

Transport 
 Caracas Libertador Simón Bolívar – stacja kolejowa w Caracas, w Wenezueli
 Simon Bolivar – wenezuelski żaglowiec szkolny marynarki wojennej
 Simon Bolivar – amerykański okręt podwodny o napędzie atomowym

Edukacja 
 Universidad Simón Bolívar – uniwersytet w Caracas, Wenezueli